Тимур Викторович Ефременков (род. 23 июня 1976 года, Сафоново, Смоленская область) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Тимур Ефременков родился 23 июня 1976 года в Сафоново, Смоленской области. В 1999 году окончил ВТУ имени Б. В. Щукина, актёрская мастерская В. В. Иванова. Стал кандидатом в мастера спорта по боксу.

Получил приз за лучшую мужскую роль второго плана (фильм «Тихая застава») на 9-м Международном Фестивале военного кино имени Ю. Н. Озерова.

С 2012 по 2016 год был женат на Юлии Кириенко (участнице телепроекта «Дом-2»).

В 2014 году принял участие в игровом ТВ-проекте «Дуэль», вышедшем на канале «Россия 2».

Фильмография 
 — — Кулагин и партнёры — Трибунских
  — Аэропорт
 2005 — Рекламная пауза
  — Любовь моя — «Дрыга»
 2006 — Зона — «Высокий», отморозок из «прес-хаты»
 2006 — Служба 21, или Мыслить надо позитивно
 2006 — Угон
 2006 — Жесть — Гарик
 2006 — Червь
  — Проклятый рай — Айболит
 2007 — Час Волкова — охранник
 2007 — Александровский сад 2 — человек Виртуоза
 2007 — Возвращение Турецкого — «Вертлявый»
 2007— — След — Илья Глазьев
 2007 — Морская душа — бизнесмен
 2007 — Солдаты 13
 2007 — УГРО. Простые парни
 2007— — Атлантида — оперативник
 2008 — Закон и порядок: Отдел оперативных расследований 2 — Николай Тодоров
 2008 — Трюкачи
 2008 — Чемпион — футболист
 2008 — Я — телохранитель — киллер
 2008 — Путейцы — Толик
 2008— — Рыжая — стилист Константин
 2008 — Сеть
 2008 — Судебная колонка — бандит
 2008 — Папины дочки — кавказец, постоялец Тамары
 2008 — Псевдоним «Албанец» — 2 — бандит Борода
 2008 — Глухарь — Олег, журналист
 2009 — Шальной ангел
 2009 — Ермоловы — чекист
 2009 — Платина 2 — Чачаев
 2009 — На всех широтах… — старпом, капитан-лейтенант
 2009 — Час Волкова 3 — командир ОМОНа
 2009 — Меч — Антон Владимирович Карев
  — Десантный батя — Волокушин, дисбатовец
 2010 — Фонограмма страсти — один из группы захвата
 2010 — Любовь и прочие глупости — Макс
 2010 — Подарок судьбы — гаишник
 2010 — Невидимки — Артём Невинный, тренер по фитнесу
 2010 — Черкизона. Одноразовые люди — Толик
 2010 — Чужая — милиционер
 2010 — Преступление будет раскрыто 2 — Боцман, «чёрный копатель»
 2010 — Братаны 2. Продолжение — Колян
 2010 — Реальные кабаны — громила
 2010 — Человек ниоткуда — Тихонов
 2010 — Адвокат 7 — Сергей Марусин, капитан полиции
 2010 — Шахта. Взорванная любовь — Соколов
 2010 — Энигма — Мадьяра, киллер
  — Тихая застава — лейтенант Назарьин
 2011 — Стреляющие горы — Ирбайхан
 2011 — Лесник — Марат
 2011 — Москва. Три вокзала — Данила
 2011 — Метод Лавровой — Александр Степанов, охранник в супермаркете
 2011 — Шхера—18 — Евгений Сорматов
 2011 — Улики
 2011 — Пилот международных авиалиний — подручный Фёдора
  — Кровинушка — Солёный
 2012 — Важняк — Игорь Таньков
 2013 — Петрович — Ручник
 2013 — Учитель в законе. Возвращение — Юрий Герасимов, охранник Циркача
 2013 — Гончие 5 — Хасан
 2013 — Легенда № 17 — Борис Михайлов
 2013 — Дельта — Руслан
 2013 — Околофутбола — Ларин, опер
 2013 — Обочина (не был завершен) — Тимур
 2013 — Карпов 2 — Коваленко
 2013 — Пасечник — Карлито, бандит
 2013 — Два отца и два сына — Роман Рюмин
 2013 — Вечная сказка — Сергей
 2013 — Балабол — Тимур
 2014 — Чемпионы — Александр Овечкин
 2015 — Ботаны — старший лейтенант Катаев
 2017 — Молодёжка — Георгий (Жорж) Бушманов, игрок ХК «Армата», защитник 2017 — Вне игры — Бондарев, бывший футболист 2020 — Катя и Блэк — угрюмый мужчина  — Горячая точка 2 — Паровозов  — Пункт пропуска — полковник ФСБ Климов 2022 — Дикая — Понтюха, бандит''

Награды 

Актёры России
Родившиеся в Сафоновском районе